La Serie A1 2013-2014 fu la 91ª edizione del massimo campionato italiano di hockey su pista maschile. Il torneo ebbe inizio il 12 ottobre 2013 e si concluse il 24 maggio 2014 con gara-3 della finale dei play-off scudetto.

Il titolo fu conquistato per la prima volta nella sua storia dal , che sconfisse nell'atto conclusivo i detentori del .

Storia 
Il campionato di Serie A1 2013/14 vide la rinuncia all'iscrizione da parte dell'A.S.D. Hockey Novara e ciò comportò il ripescaggio del Pattinomania Matera, classificatosi 13º e retrocesso in Serie A2 al termine della stagione 2012/13. L'altra squadra retrocessa in Serie A2, l'Hockey Thiene, venne rimpiazzata invece dalla neopromossa SPV Viareggio. Neopromosso dalla Serie A2 anche il Correggio Hockey.

Squadre partecipanti

Formula 
Nella stagione regolare, le squadre partecipanti si affrontano in un girone unico all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 26 incontri.
Al termine del girone di andata, le prime 8 squadre qualificate si qualificano per la Final Eight di Coppa Italia 2014 (in programma dal 27 febbraio al 2 marzo 2014 a Giovinazzo).Al termine della stagione regolare, le prime 8 squadre qualificate accedono ai Play-off per l'assegnazione dello scudetto 2013/14.Soltanto l'ultima classificata retrocede in Serie A2.

Stagione regolare

Classifica

Risultati

Play-off scudetto

Tabellone

Quarti di finale

(1) Forte dei Marmi vs. (8) Giovinazzo

(4) CGC Viareggio vs. (5) Bassano

(3) Valdagno vs. (6) Follonica

(2) Breganze vs. (7) Trissino

Semifinali

(1) Forte dei Marmi vs. (5) Bassano

(2) Breganze vs. (3) Valdagno

Finale

(1) Forte dei Marmi vs. (3) Valdagno

Verdetti

Squadra campione d'Italia 
  Forte dei Marmi

Squadre qualificate all'Eurolega 2014-2015 
  Forte dei Marmi
  Hockey Breganze
  Valdagno
  Bassano

Squadre qualificate alla Coppa CERS 2014-2015 
  CGC Viareggio
  Follonica
  Trissino
  Sarzana

Squadre retrocesse in Serie A2 
  SPV Viareggio

Note

Voci correlate
Serie A2 2013-2014 (hockey su pista)
Serie B 2013-2014 (hockey su pista)
Coppa Italia 2013-2014 (hockey su pista)
Eurolega 2013-2014
Coppa CERS 2013-2014

Collegamenti esterni

Edizioni del massimo campionato italiano di hockey su pista
Italia
Italia